Gastrin est le patronyme de plusieurs personnalités françaises originaires de l'île de La Réunion :
Olivier Gastrin, footballeur.
Sophie Gastrin, journaliste.